Blanche Calloway – cantante statunitense
 Cab Calloway – cantante, musicista e attore statunitense
 Earl Calloway – cestista statunitense naturalizzato bulgaro
 James Calloway Bowdler II – ex cestista statunitense naturalizzato irlandese
 Rick Calloway – ex cestista statunitense